Алис има више значења:
 Алис (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Алис (Северна Дакота), град је у америчкој савезној држави Северна Дакота
 Алис